Guana bezeichnet

 Guana, eine Arawak-Sprache in Brasilien

 Guana Island, eine Insel der Britischen Jungferninseln

Guana ist der Familienname folgender Personen:
 Roberto Guana, italienischer Fußballspieler